1. division 1981 var den 37. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Hvidovre IF vandt mesterskabet.
¨

Stilling

Topscorere

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1981